Brucknerallee oder Anton-Bruckner-Allee steht für:
 Brucknerallee (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler A–C)

 Anton-Bruckner-Allee (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Süd

Siehe auch:
 Brucknerstraße